Ни́жняя Силе́зия (, ) — провинция Пруссии в составе Германии. Существовала в 1919—1938 и затем снова в 1941—1945 годах. Столица — город Бреслау. Была образована путём разделения провинции Силезия на две новые — Нижнюю и Верхнюю Силезию, и включала в себя её два западных округа. Территория провинции не совпадает полностью с территорией одноимённой исторической области. Кроме неё, в состав провинции входили несколько верхнелужицких районов (Гёрлиц, Хойерсверда и др.), до 1815 года принадлежавших королевству Саксония.

История

Веймарская республика 

В 1919 году из территории провинции Силезия была выделена новая провинция — Верхняя Силезия, при этом оставшаяся часть переименована в Нижнюю Силезию. Этим шагом была предпринята попытка дать верхнесилезским славянским народам больше автономии.

Территория провинции Нижняя Силезия состояла из двух западных административных округов бывшей провинции Силезия:
 Административный округ Лигниц, центр — Лигниц
 Административный округ Бреслау, центр — Бреслау

Согласно Версальскому договору, Германия была вунуждена передать Польше части нижнесилезских районов Гурау, Милич, Гросс-Вартенберг и Намслау.

Третий рейх 

После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году и началом политики гляйхшальтунга провинции фактически утратили своё значение, а власть обер-президента всё больше входила в конфликт с властью гауляйтеров партийных гау. Де-факто уже с 1933 года обе провинции Нижняя и Верхняя Силезия управлялись в одном лице — гауляйтера гау Силезия. В 1938 году обе провинции были объединены уже официально в единую провинцию Силезия, однако после оккупации в 1939 году части Польши и Чехословакии и включения значительных территорий в состав провинции Силезия в январе 1941 года она снова была разделена на Нижнюю и Верхнюю Силезию. Провинция Нижняя Силезия снова состояла из двух округов — Лигниц и Бреслау.

В 1941 году также были созданы гау Нижняя Силезия и гау Верхняя Силезия, гауляйтеры которых также переняли функции обер-президентов соответствующих провинций.

Послевоенное развитие 
После 1945 года территория провинции почти целиком оказалась под польским управлением. Лишь небольшая часть осталась в составе Германии и сегодня входит в состав федеральных земель Саксония (Гёрлиц, Хойерсверда, Ротенбург, Вайсвассер, Ниски) и Бранденбург (Руланд и Ортранд).

Население

Веймарская республика 
Территория и население провинции Нижняя Силезия в 1925 году:

Религиозный состав населения в 1925 году: 67,7 % — протестанты; 29,6 % — католики; 0,2 % — другие христианские конфессии; 1,0 % — евреи; 1,6 % — прочие конфессии.

По состоянию на 1925 год около 13,2 % населения провинции проживало в городах с населением более 100 тысяч человек. При этом около 52,0 % населения проживало в населённых пунктах с менее чем 2 тысячами жителей. Крупнейшими городами провинции являлись (численность населения также указана на 1925 год):

 Бреслау (округ Бреслау) — 557.139 чел.
 Гёрлиц (округ Лигниц) — 85.920 чел.
 Лигниц (округ Лигниц) — 73.123 чел.
 Вальденбург (округ Бреслау) — 44.111 чел.
 Швайдниц (округ Бреслау) — 30.758 чел.

Третий рейх 
Площадь и численность населения округов Бреслау и Лигниц по состоянию на 17 мая 1939 года в границах на 1 января 1941 года и количество районов на 1 января 1941 года (на указанный момент обе провинции Верхняя и Нижняя Силезия на короткое время снова были объединены в единую провинцию Силезия):

Обер-президенты 
Пост обер-президента введён в Пруссии согласно указу от 30 апреля 1815 года об улучшении провинциального управления ().

Гельмут Брюккнер в 1933—1935 годы и Йозеф Вагнер в 1935—1938 годы одновременно были также и обер-президентами провинции Верхняя Силезия и гауляйтерами партийного гау Силезия. Вагнер также возглавил и объединённую провинцию Силезия в 1938—1941 годах.

См. также 
 Нижнесилезская Верхняя Лужица (район)
 Верхний Шпревальд-Лаузиц

Примечания

Ссылки 
 Deutsche Verwaltungsgeschichte: Preußische Provinz Schlesien
 Territoriale Veränderungen in Deutschland: Provinz Niederschlesien
 Provinz Schlesien (Herzogtum Schlesien)

Провинции Пруссии
Появились в 1919 году в Германии
Административные единицы, образованные в 1919 году
Административные единицы, упразднённые в 1938 году
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Прусская Силезия
История Саксонии
Верхняя Лужица